Codex Regius – manoscritti islandesi contenenti vari poemi norreni
 Codex Regius – onciale che contiene i vangeli canonici